Чемпионат мира по современному пятиборью 2004 года прошёл с 29 мая по 1 июня в Москве. Было разыграно 6 комплектов наград (по 3 у мужчин и женщин).

Результаты

Медальный зачёт

Мужчины

Женщины

Ссылки 

Чемпионаты мира по современному пятиборью
Чемпионаты мира в 2004 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира в России